Ругантино (персонаж)
 Ругантино (фильм)